Монеты космической тематики — собирательный термин для памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых памятным событиям в истории освоения космоса.

История выпуска 
Банк России отчеканил несколько выпусков монет космической тематики. Первой стала монета 1992 года, посвященная международному году космоса.

В 2001 году тематика получила продолжение в виде выпуска монет в честь 40-летия полёта Ю. А. Гагарина. Были отчеканены недрагоценне памятные монеты номиналом 2 и 10 рублей, а также 2 монеты из серебра. Тираж серии на 2001 год составил более 41 000 000 штук.

Серия была продолжена лишь через 6 лет, когда в 2007 была отчеканена монета из серебра 925 пробы, посвященная 50-летию запуска 4 октября 1957 года с космодрома Байконур первого искусственного спутника. Серия "Космос" увеличилась ещё на 10 000 штук.

В 2009 году Центробанк РФ выпустил памятную инвестиционную монету номиналом 3 рубля, посвящённую началу программ по исследованию Луны в 1959 году. Тираж серии увеличен ещё на 5 000 штук.

В 2011 году Центробанк отчеканил три монеты в честь 50-летия первого полёта человека в космос. Монета из золота 999 пробы номиналом 1 000 рублей стала 10-й в каталоге Центробанка. Её розничная цена на момент выпуска - 370 000 рублей.

Структура серии:
 Международный год космоса — 1 монета 1992 года в двух вариантах: качество б/а и пруф, номиналом по 3 рубля.
 40-летие космического полёта Ю. А. Гагарина — 4 монеты 2001 года. 
 50-летие запуска первого искусственного спутника Земли — 1 монета 2007 года из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля. 
 50-летие начала исследования Луны космическими аппаратами — 1 монета 2009 года из серебра 925 пробы номиналом 3 рубля. 
 50 лет первого полёта человека в космос — 3 монеты 2011 года (3 рубля из серебра 925 пробы, 1 000 рублей из золота 999 пробы, 10 рублей из стали).

1992 год 
В 1992 году была выпущена трёхрублёвая монета из недрагоценных металлов. Она стала второй памятной монетой Банка России и первой монетой, посвящённой космической тематике. Чеканилась тиражами с разным качеством - proof-like и brilliant uncirculated.

Стоит отметить очень необычное оформление аверса; монеты с подобным оформлением выпускались только с первого по третий квартал 1992 года.

Международный год космоса

2001 год

2007 год

50-летие запуска первого искусственного спутника Земли

2009 год 
Выпущенная в 2009 году трёхрублёвая монета к годовщине начала программы «Луна» стала второй выполненной в цвете монетой в истории отечественной нумизматики.

50-летие начала исследования Луны космическими аппаратами

2011 год

50 лет первого полёта человека в космос (серебро)

50 лет первого полёта человека в космос (золото)

50 лет первого полёта человека в космос (сталь)

Выпуск аналогичных монет другими странами 
 Наибольшее количество монет с космической тематикой выпустили Маршалловы Острова — 58 штук, Россия — 29 штук.
 Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, с 12 апреля 2011 года ввел в обращение памятную серебряную монету достоинством 5 рублей «50 лет человека в космосе». На реверсе новой монеты изображен первый космонавт Юрий Гагарин на фоне планеты Земля, выполненной в цвете. Здесь же имеются изображения космических аппаратов и космонавта в открытом космосе на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, а также надпись — знаменитое гагаринское «Поехали!».
 В 2007 году Монголия выпустила золотую монету номиналом 5 000 тугриков, посвящённую 50-летию запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли.

См. также 
 Юбилейная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России
 Каталог монет космической тематики

Юбилейные монеты России